Бакієв Курманбек Салієвич — президент і прем'єр-міністр Киргизстану
 Бакієв Зуфар — татарстанський партійний діяч

Прізвища